Nea Ionia (Attica), gemeente in de Griekse regio Attica
 Nea Ionia (Thessalië), stad en gemeente in in de Griekse regio Thessalië